Studenčeskaja je stanice metra ve více městech:

 Studenčeskaja (stanice metra v Charkově) – stanice metra tohoto názvu v Charkově
 Studenčeskaja (stanice metra v Moskvě) – stanice metra tohoto názvu na západě Moskvy
 Studenčeskaja (stanice metra v Novosibirsku) – stanice tohoto názvu v Novosibirsku

Externí odkazy